Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Hańderek – polski artysta grafik
 Joanna Hańderek – polska filozofka
 Mieczysław Hańderek – polski rzeźbiarz